Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2006/07 war die 25. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A sowie an der Nationalliga B nahmen 10 Mannschaften teil, die sich nach einer erstmaligen Hin- und Rückrunde in eine Final- und in eine Abstiegspoule aufteilten.

Schweizer Meister wurde der SV Wiler-Ersigen, der sich damit seinen dritten Meistertitel sicherte.

Nationalliga A

Hauptrunde

Finalpoule 
In der Finalpoule spielen die sechs besten Teams nochmals gegeneinander (ohne Rückrunde), wobei die besten vier in die Playoffs kommen.

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Best-of-Five-Modus ausgetragen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele NLA/NLB 
Die Auf-/Abstiegsspiele wurden als Best-of-Three-Serie ausgetragen.

Damit stieg der UHC Grünenmatt in die Nationalliga A auf, die ab nächster Saison nach dem neuen Sponsor Swiss Mobiliar League hiess.

Nationalliga B

Hauptrunde

Finalpoule 
Die besten zwei der Finalpoule können an den Auf-/Abstiegsspielen gegen die SML-Vertreter um den Aufstieg spielen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiel mussten die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die Playoffgewinner der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Damit steigen Unihockey Langenthal Aarwangen sowie die Iron Marmots Davos-Klosters beide in die Nationalliga B auf.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2006
Unihockey 2007
Männerunihockeywettbewerb